Elkins kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Elkins (Arkansas)
Elkins (West Virginia)